Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Evgenij Korolëv che ha battuto in finale Ruben Bemelmans 7-65, 7-63.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner (quarti di finale)
 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Roko Karanušić (secondo turno)

 Evgenij Korolëv (Campione)
 Andreas Beck (primo turno)
 Stéphane Bohli (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2008